Die Saison 1995/96 war die 21. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SK Hohenems und der ESV Austria Graz aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der SK VÖEST Linz und der SK Austria Wien abstiegen.

Der SK Merkur Graz konnte mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger SC Margareten die Meisterschaft gewinnen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1995/96.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt am 21. und 22. Oktober 1995 in Linz, vom 8. bis 10. Dezember 1995 in Hohenems, vom 19. bis 21. Januar 1996 in Velden am Wörther See sowie vom 1. bis 3. März 1996 in Wien.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:
 Der Wettkampf zwischen dem SC Fischer Wien und dem SC Margareten endete 4:2 für Margarethen Winterthur. Wegen des Einsatzes dreier Ausländer wurden diesem allerdings 1,5 Punkte abgezogen, so dass der Wettkampf mit 3,5:2,5 für den SC Fischer Wien gewertet wurde.
 Der SK Fürstenfeld war durch den Sieg im direkten Vergleich vor der Spielgemeinschaft ASK/KSV Klagenfurt platziert.

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1996/97 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 12. bis 14. April in Wien statt. Die Teilnehmer waren der SC Pinggau Friedberg (Sieger der Staatsliga B Süd), der SK Absam (Sieger der Staatsliga B West) und mit dem SC Donaustadt sowie dem SC Ottakring/Sandleiten die beiden Erstplatzierten der Staatsliga B Ost. Friedberg und Ottakring sicherten sich die beiden ersten Plätze und stiegen damit in die Staatsliga A auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 26/14, Seite 7f. (PDF; 1,4 MB)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996
Sportsaison 1995/96